Ruas ist der Name folgender Personen:

 Rua (Hunne), auch Ruas, hunnischer König
 Arturo Ruas (* 1981), libanesischer Wrestler
 Fernando de Carvalho Ruas (* 1949), portugiesischer Politiker
 Hércules Brito Ruas (Brito; * 1939), brasilianischer Fußballspieler
 Óscar Freire de Vasconcelos Ruas (1899–1982), portugiesischer Offizier und Gouverneur von Portugiesisch-Timor